DVP steht für:
 Deutsche Verwaltungspraxis, juristische Fachzeitschrift für Verwaltungsrecht
 Deutsche Volkspolizei der DDR
 Diplom-Vorprüfung (auch Vordiplom)
 Design Verification Plan, Instrument zur Versuchsplanung

Berufsverbände:
 Deutscher Verband für Projektmanagement in der Bau- und Immobilienwirtschaft
 Deutscher Dachverband für Psychotherapie

politische Parteien:
 Demokratische Volkspartei in Württemberg (1863–1868, 1945–1948)
 Deutsche Volkspartei (Deutsches Kaiserreich), sozialliberale Partei im Deutschen Kaiserreich (1868–1910)
 Deutschvölkische Partei, rechtsnationalistische und antisemitische Partei (1914–1918)
 Deutsche Vaterlandspartei, militaristische und nationalistische Partei (1917–1918)
 Deutsche Volkspartei, nationalliberale Partei in der Weimarer Republik (1918–1933)
 Deutsche Volkspartei (Polen), Partei in Polen 1918/1919
 Demokratische Volkspartei, zentristische Partei in Japan (seit 2018)

DVP